|-
| 169301 - || || 6 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169302 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169303 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169304 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169305 - || || 15 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169306 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169307 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169308 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169309 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169310 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169311 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169312 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169313 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169314 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169315 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169316 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169317 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169318 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169319 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169320 - || || 14 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169321 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169322 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169323 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169324 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169325 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169326 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169327 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169328 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169329 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169330 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169331 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169332 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169333 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169334 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169335 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169336 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169337 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169338 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169339 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169340 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169341 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169342 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169343 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169344 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169345 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169346 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169347 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169348 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169349 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169350 - || || 21 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169351 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169352 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169353 - || || 24 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169354 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169355 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169356 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169357 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169358 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169359 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169360 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169361 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169362 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169363 - || || 16 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169364 - || || 22 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169365 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169366 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169367 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169368 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169369 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169370 - || || 23 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169371 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169372 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169373 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169374 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169375 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169376 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169377 - || || 24 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169378 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169379 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169380 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169381 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169382 - || || 20 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169383 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169384 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169385 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169386 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169387 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169388 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169389 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169390 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169391 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169392 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169393 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169394 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169395 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169396 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169397 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169398 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169399 - || 2001 WX || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169400 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9